Al-Oruba es el nombre de varios clubes de fútbol en diferentes países:

Deportes

Fútbol 
 Al Oruba (Saná), club de fútbol yemení
 Al-Oruba SC (Sur), club de fútbol omaní
 Al-Orobah FC, club de fútbol saudí
 Al Oruba (Al Fujairah), club de fútbol emiratí
 Qatar SC, club de fútbol catarí que se llamó Al Oruba entre el período 1959-1972.